Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кімберлі По-Мессерлі і Наталі Тозья з рахунком 6–2, 5–7, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA)

Відкритий чемпіонат США з тенісу 2001 (теніс)
Тур WTA 2001
2001 у жіночому тенісі
2001 в американському спорті